Аллсвенскан 2004 () — 80-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 3 апреля 2004 года и закончился 30 октября 2004 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

2004
Швеция
Спорт в Швеции в 2004 году